Vacciniina uralensis är en fjärilsart som beskrevs av Courv. 1909. Vacciniina uralensis ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
uralensis